Мырзакент (, до 1995 г. — Славянка) — посёлок, административный центр Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Административный центр Мырзакентской поселковой администрации. Код КАТО — 514481100.

Расположен примерно в 403 км к юго-западу от города Туркестан, в 16 км к западу от железнодорожной станции Вахт (на линии Ташкент — Хаваст).

Хлопкоочистительный завод.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 10 146 человек (4923 мужчины и 5223 женщины). По данным переписи 2009 года в посёлке проживали 13 274 человека (6449 мужчин и 6825 женщин).

По данным на 1 января 2019 года население села составляло 13 339 человек (6680 мужчин и 6659 женщин).

Климат 
Климат субтропический континентальный. Классификация климата по Кёппену — Csa. Среднегодовая температура — 15,8 °C. Среднегодовая норма осадков — 430,5 мм.

Примечания 

Населённые пункты Мактааральского района
Переименованные населённые пункты Казахстана